Палма Сола има више значења:

 Палма Сола (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Палма Сола (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Палма Сола (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Палма Сола (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Палма Сола (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Палма Сола (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Палма Сола (Косолапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Палма Сола (Сан Педро Мистепек -дто. 22 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Палма Сола (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Палма Сола (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Палма Сола (Лафрагва), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Палма Сола (Кимистлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Палма Сола (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Палма Сола (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Палма Сола (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Палма Сола (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палма Сола (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палма Сола (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палма Сола (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палма Сола, Самуел Нерј (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палма Сола (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палма Сола (Чиконамел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палма Сола (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палма Сола, Анексо ла Антигва (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палма Сола, Лос Манантијалес (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палма Сола (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палма Сола (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палма Сола (Омеалка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палма Сола (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палма Сола (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палма Сола (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палма Сола (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палма Сола (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палма Сола (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палма Сола (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палма Сола (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палма Сола (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палма Сола (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палма Сола (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику